Le terme Bogd, parfois orthographié bogdo ou encore bogda est un terme mongol (), il est utilisé dans différents titres de noblesse mongols, et toponymes mongols, que ce soit en Mongolie, Mongolie-Intérieure ou dans les anciens territoires conquis pendant l'Empire mongol (1206 – 1243/1294).

Titres 
 Panchen bogd, titre donné par Güshi Khan au panchen lama en 1645 ;
 Bogdo Gegen, ou Bogd Javzandamba khutagt, titre religieux du lamaïsme mongol ;
 Bogdo Khan chef religieux et militaire du Khaganat de Mongolie du Bogdo lors de la phase de prise d'indépendance de la Mongolie-Extérieure.

Toponymes 

 Bogd Khan Uul, une montagne des monts Khentii dans l'aïmag de Töv en Mongolie ;
 l'Aire strictement protégée de Bogd-Khan-Uul, une aire protégée centrée sur ce mont ;
  et son pic Bogda culminant à , dans la chaîne du Tian Shan, au Nord-Ouest de la région autonome ouïghour  du Xinjiang.
 , une montagne de Mongolie ;
 , un aéroport de Mongolie ;
 , un parc national de Mongolie ;
 , un volcan éteint de Mongolie ;
 Bogd est un sum de l'aïmag de Bayankhongor ;
 Bogd est un sum de l'aïmag de Övörkhangai ;
 Khanbogd est un sum de l'aïmag de Ömnögovi ;
  une montagne du  l'Oblast d'Astrakhan, en fédération de Russie.

Notes et références